NGC 4344 (другие обозначения — UGC 7468, IRAS12210+1748, MCG 3-32-22, VCC 655, ZWG 99.37, KUG 1221+178, PGC 40249) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4344
Волосы Вероники (созвездие)
Линзообразные галактики